Tito Estacílio Tauro, cônsul romano em 37 e 26 a.C..
 Tito Estacílio Tauro (cônsul em 11), cônsul em 11, filho do anterior.
 Tito Estacílio Sisena Tauro, cônsul em 16, irmão do anterior.
 Tito Estacílio Tauro (cônsul em 44), cônsul em 44, filho do cônsul em 11.
 Tito Estacílio Tauro Corvino, cônsul em 45, irmão do anterior.

Desambiguações de antropônimos